Talmud de Babilònia, cos literari d'importància i autoritat màxima pel judaisme que conté diverses discussions rabíniques de la llei jueva, de l'ètica jueva, tradicions, llegendes i històries, font fonamental de la legislació, de les tradicions i de les exhortacions morals
 Talmud de Jerusalem, compilació de debats rabínics sobre l'elaboració de la Mixnà en idioma arameu occidental, que es van celebrar a la Terra d'Israel en el mateix període que el Talmud de Babilònia